I. Frigyes, braunschweig–wolfenbütteli fejedelem (1357–1400)
 I. Frigyes dán király (1471–1533)
 I. Frigyes német-római császár (1122–1190)
 I. Frigyes osztrák herceg (1175–1198)
 I. Frigyes porosz király, III. Frigyes néven brandenburgi választófejedelem (1657–1713) 
 I. Frigyes svéd király (1676–1751)
 I. Frigyes (Ágost) szász király (1750–1827)
 I. Frigyes, Frigyes württembergi király (1754–1816)